Австрійська футбольна бундесліга 2009—2010 () — 99-ий сезон чемпіонату Австрії з футболу. Сезон розпочався 18 липня 2009 року, останній матч було зіграно 13 травня 2010 року.

Чемпіоном за підсумками сезону став «Ред Булл», здобувши цей титул ушосте.

Стадіони

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати матчів

Перша половина сезону

Друга половина сезону

Бомбардири

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Сайт Австрійського Футбольного Союзу
 Чемпіонат Австрії на soccerway.com

Австрія
Австрія
2009–2010
2009 в австрійському спорті
2010 в австрійському спорті